Bahār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bahār (kommunhuvudort), Hamadan, 
 Shahrestān-e Bahār, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar